Vlakte van de Raan (België), een beschermd natuurgebied (Natura 2000) in de Belgische territoriale wateren
 Vlakte van de Raan (Nederland), een beschermd natuurgebied (Natura 2000) in de Nederlandse territoriale wateren